Wichelo ist der Familienname von:

 John Whichelo (1784–1865), britischer Marine- und Landschaftsmaler
 Nellie Whichelo (1862–1959), Chefdesignerin der Royal School of Needlework; eigentlich Mary Eleanor Whichelo
 Philip Whichelo (1905–1989), britischer Maler